Amerikai Egyesült Államok
 Altoona (Alabama)
 Altoona (Florida)
 Altoona (Iowa)
 Altoona (Kansas)
 Altoona (Ohio)
 Altoona (Pennsylvania)
 Altoona (Washington)
 Altoona (Wisconsin)